Алекса́ндр Оса́дчиев:

 Осадчиев, Александр Александрович — российский океанолог, доктор физико-математических наук, лауреат премии Президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций за 2022 год.
 Осадчиев, Александр Дмитриевич (1919—2001) — Герой Советского Союза (1946), генерал-майор авиации (1975).
 Примечания